Абботсфорд () — город в провинции Британская Колумбия, Канада. Расположен в долине Фрейзер и является частью Большого Ванкувера. Это крупнейший по площади и пятый по численности населения муниципалитет в Британской Колумбии, с населением 123 864 чел. (2006).
В городе находится Университет Долины Фрейзер и международный аэропорт, в котором проходят международные авиашоу.

Климат

Города-побратимы 
  Фукагава, Япония

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Британской Колумбии